Ана Селија де Армас Касо (; Хавана, 30. април 1988) кубанско-шпанска је глумица.

Филмографија 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2000-е
|-
| 2007—2010. || Интернат || -{El Internado}- || Каролина Солис || ТВ серија, 56 епизода
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2010-е 
|-
| 2010—2013. || Хиспанија || -{Hispania, la leyenda}- || Нереа || ТВ серија, 17 епизода
|-
| 2015. || Куц-куц || -{Knock Knock}- || Бел || 
|-
| rowspan=3 | 2016. || — || -{Exposed}- || Изабел де ла Круз || 
|-
| Руке од камена || -{Hands of Stone}- || Фелисидад Дуран || 
|-
| Пси рата || -{War Dogs}- || Из || 
|-
| rowspan=2 | 2017. || Бржи од најбржих || -{Overdrive}- || Стефани || 
|-
| Блејд ранер 2049. || -{Blade Runner 2049}- || Џои || 
|-
| 2018. || Три секунде || -{Three Seconds}- || Софија Хофман || 
|-
| rowspan=4 | 2019. || Нож у леђа || -{Knives Out}- || Марта Кабрера || 
|-
| Цинкарош || -{The Informer}- || Софија Косло || 
|-
| Јуче || -{Yesterday}- || Роксен || 
|-
| Осиња мрежа || -{Wasp Network}- || Ана Маргарита Мартинез || 
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2020-е
|-
| rowspan=2 | 2020. || Ноћни службеник || -{The Night Clerk}- || Андреа Ривера || 
|-
| — || -{Sergio}- || Каролина Ларијера || 
|-
| 2021. || Није време за умирање || -{No Time to Die}- || Палома || 
|-
| rowspan=3 | 2022. || Дубока вода || -{Deep Water}- || Мелинда ван Ален || 
|-
| Сиви човек || -{The Gray Man}- || Дани Миранда || 
|-
| Плавуша || -{Blonde}- || Мерилин Монро || 
|-
|}

Награде и номинације

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1988.
Кубански глумци
Шпанске глумице
Добитници награде Сатурн
Глумци у филмовима о Џејмсу Бонду